Дми́трий Петро́в:
 
 Петров, Дмитрий Ананьевич (1921—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Петров, Дмитрий Витальевич (род. 1963) — российский физик.
 
 Петров, Дмитрий Евгеньевич (род. 1967) — генеральный директор и член совета директоров ОАО «Вертолёты России».
 Петров, Дмитрий Константинович (1872—1925) — российский и советский филолог.
 Петров, Дмитрий Михайлович (род. 1973) - советский и российский хоккеист.
 
 
 Петров, Дмитрий Фёдорович (1909—1987) — советский шахматный композитор, биолог.